Nordlander ist der Familienname folgender Personen:

Anna Nordlander (1843–1879), schwedische Malerin
Axel Nordlander (1879–1962), schwedischer Vielseitigkeitsreiter
Bert-Ola Nordlander (* 1938), schwedischer Eishockeyspieler
Mats Nordlander (* 1963), schwedischer Bogenschütze
Peter Nordlander (* 1955), schwedischer Physiker

Siehe auch:
 Nordland (Begriffsklärung)
 Nordländer